West Coast, che in inglese significa "costa occidentale", può riferirsi a:

Geografia 
 West Coast – costa occidentale degli Stati Uniti
 West Coast – costa occidentale della Nuova Zelanda
 Divisione della West Coast – divisione amministrativa del Gambia
 West Coast – comune del Camerun nel dipartimento di Fako

Musica 
 West Coast Jazz – stile di jazz sviluppatosi a Los Angeles e San Francisco durante gli anni cinquanta
 West Coast – sottogenere musicale del rock
 West Coast hip hop – sottogenere musicale del hip hop
 West Coast – singolo di Lana Del Rey del 2014
 West Coast – singolo di G-Eazy e Blueface del 2019
 West Coast – singolo degli OneRepublic del 2022